«Самозванец»:

 Самозванец — человек, выдающий себя за лицо, которым он не является, обычно в корыстных (мошенничество) или политических целях.
 Самозванец — американский телевизионный сериал, созданный Кристофером Вейном, транслировавшийся с 2015 по 2016 год.